Osoby o tym nazwisku:
 Heinrich Finck – niemiecki kapelmistrz i kompozytor
 Hermann Finck – niemiecki kompozytor i teoretyk muzyki
 Robin Finck – amerykański muzyk i gitarzysta.